OMI of Omi kan verwijzen naar:
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (O.M.I.)
Ozone monitoring instrument; een ozonmeter
OMI (artiest), Jamaicaans muzikant
OMI (cryptografie); een rotormachine
Omi (provincie); een voormalige provincie van Japan
Omi (titel); een oude Japanse titel
Omi (Nagano); een dorp in de Japanse prefectuur Nagano
Omi (Shiga); een voormalige stad in de Japanse prefectuur Shiga, vanaf 2005 onderdeel van de stad Maibara
OMI Rotterdam; een Rotterdamse stichting zich richt op de publieke belangstelling voor architectuur, stadscultuur en stedelijke ontwikkeling